Зурабов — фамилия, образованная от имени Зураб.

Известные носители:
 Зурабов, Аршак Герасимович (1873—1920) — российский революционер, меньшевик.
 
 Зурабов, Роберт Сергеевич (1904—1991) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Зурабишвили
 Зурабян